Арас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-Эстелья. Занимает площадь 18 км². Население — 217 человек (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 88 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры